Le sigle OIC peut désigner : 
 , page d'homonymie ;
 l'Ordre de l'Immaculée Conception ;
 l’Organisme intercantonal de certification en Suisse ;
 l’Organisation internationale du café ;
 l’Organisation de la coopération islamique (sigle anglais de Organisation of the Islamic Conference) ;
 l'Organisation internationale du commerce ;
 l'Operational Intelligence Centre, service de l'Amirauté britannique pendant la Bataille de l'Atlantique (1939-1945) ;